Apache Isis — фреймворк для быстрой разработки проблемно-ориентированных приложений на языке Java. Apache Isis дает возможность определить бизнес-логику в виде сущностей, предметных сервисов и репозиториев, на основании которых каркас динамично сгенерирует готово представление предметной модели в форме web-приложения или RESTful API.

Проект включен в инкубатор Apache в сентябре 2010 г., первый выпуск вышел в декабре 2012 после включения Isis в число первичных проектов Apache.

Фреймворки